Elkins kan syfta på,

Personer
 Caroline Elkins, amerikansk historiker och professor. 
 Darren Elkins, amerikansk MMA-utövare. 
 Davis Elkins, amerikansk politiker, bankman och industrialist.
 Stephen Benton Elkins, amerikansk politiker.

Platser

Antarktis 

 Mount Elkins,

USA 

 Elkins, Arkansas, 
 Elkins, West Virginia, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar